Даумов — казахская фамилия.

 Известные носители
 Даумов, Аслан Саматович (род. 1988) — казахстанский конькобежец.
 Даумов, Ергалий Даумович (1911—1997) — Герой Социалистического Труда.